Ławica ist Name folgender Orte in Polen:
 Ławica (Posen), Stadtteil von Posen in der Woiwodschaft Großpolen
 Flughafen Posen-Ławica
 Ławica (Sieraków) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Sieraków
 Ławica (Kłodzko) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kłodzko